Ibi puede referirse a:

 Ibi, localidad de la provincia de Alicante, Comunidad Valenciana, España.
 Río Ibi, que nace del Río Kiso, localizado en la prefectura de Gifu y la prefectura de Mie en Japón.
 Kakaura Ibi o Ibi, faraón de la Dinastía VIII (c. 2165 a. C.), durante el Primer Periodo Intermedio de Egipto.
 Ibi II, faraón de la dinastía XIII de Egipto (c. 1640 a. C.).
 Ibi o Aba, gran mayordomo de la Divina Adoratriz de Amón, Nitocris I, dinastía XXVI de Egipto.

Acrónimos 
 IBI, "Impuesto sobre Bienes Inmuebles", impuesto encuadrado en el sistema tributario local de España.